Леони́д Ля́мин:
 Лямин, Леонид Иванович (1898—1938) — государственный деятель, председатель Хабаровского облисполкома в 1937 году;
 Лямин, Леонид Иванович (род. 1938) — сварщик, лауреат Государственной премии СССР, почётный гражданин Тольятти.